Julia Levy-Boeken, actrice française ;
 Ludi Boeken, réalisateur néerlandais. 

Patronyme néerlandais